Johann Baptist Lampi kan syfta på:

* Johann Baptist Lampi den äldre (1751–1830), österrikisk målare
 Johann Baptist Lampi den yngre (1775–1837), österrikisk målare